Арнольд Лининьш (; 11 декабря 1930 — 12 сентября 1998) — советский и латвийский театральный актёр, режиссёр и педагог. Народный артист Латвийской ССР (1977).

Биография 
Арнольд Лининьш родился 11 декабря 1930 года в Риге, в семье имевшей немецкие корни. Мать репатриировалась в 1939 году в Германию и мальчик воспитывался в доме приёмных родителей.

Окончил 5-ю Рижскую среднюю школу, театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1952), Высшие режиссёрские курсы Государственного института театрального искусства в Москве (1965).

С 1952 года актёр Государственного драматического театра им. А. Упита (Национальный театр). Был популярным эстрадным исполнителем. Режиссёр Даугавпилсского музыкально-драматического театра (1959), актёр и режиссёр Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1960—1964), режиссёр самодеятельного театра Рижского дома учителя (1965), ассистент режиссёра и режиссёр-постановщик Государственного академического театра оперы и балета Латвийской ССР (1966—1970), главный режиссёр Государственного академического художественного театра им. Я. Райниса (Театр Дайлес, 1971—1987), руководил переездом театра в новое здание (1977). В 1987 году ушёл с поста главного режиссёра, но остался в театре на должности режиссёра-постановщика.

Лауреат Государственной премии Латвийской ССР (1976) за постановку спектаклей «Последний барьер» Андрея Дрипе, «Бранд» Генрика Ибсена, «Оле Бинкоп» Эрвина Штритматтера.

Принимал участие в постановках спектаклей в Рижском театре оперетты, Театре оперы и балета, Государственном драматическом театре, Лиепайском драматическом театре, Кукольном и Молодёжном театрах.

В качестве приглашённого режиссёра работал в драматических театрах Шауляя (Литва) и Враца (Болгария), в качестве приглашённого актёра выступал на сцене Нового Рижского театра (1994—1996).

Преподавал в стенах Латвийской государственной консерватории, был руководителем режиссёрских курсов. Преподавал и руководил актёрскими студиями Театра Дайлес и Латвийской академии культуры.

Снимался в кино на Рижской киностудии. Вёл занятия в Народной студии киноактёра.

Супруга — режиссёр и театральный деятель Айна Матиса.

Скончался 12 сентября 1998 года в Риге, похоронен на Лесном кладбище. В 2001 году на могиле установлен памятник работы скульптора О. Фелдберга.

Признание и награды 
 1976 — Лауреат Государственной премии Латвийской ССР
 1977 — Народный артист Латвийской ССР
 1986 — Премия им. Екаба Дубурса

Творчество

Роли в театре

Театр драмы им. А. Упита (Национальный театр) 
 1953 — «Лес» А. Н. Островского — Пётр
 1953 — «Злой дух» Рудольфа Блауманиса — Андриевс
 1953 — «Неназванная фамилия» В. Минко — Сашко
 1953 — «Цеплис» по роману Павила Розитиса — Цезарь Цауне
 1954 — «Индраны» Рудольфа Блауманиса — Нолиньш
 1955 — «Семейное дело» Ежи Лютовского — Кристоф
 1955 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Карленс
 1957 — «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского — Разумихин
 1958 — «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо — Умберто

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1961 — «Униженные и оскорблённые» по роману Ф. М. Достоевского — Алёша
 1961 — «Принцесса Гундега и король Брусубарда» Анны Бригадере — Марис
 1961 — «Троянский конь» Гунара Приеде — Гунтис
 1962 — «Внуки Колумба» Зигмунда Скуиня — Роберт Красткалнс

Новый Рижский театр 
 1994 — «История кавалера де Гриё и Манон Леско» Л. Гундара по роману аббата Прево — Губернатор
 1995 — «Огненная тьма» Альфонсо Вальехо — Отец
 1996 — «Чайка» А. П. Чехова — Дорн

Режиссёрские работы

Даугавпилсский музыкально-драматический театр 
 1959 — «Миллион за улыбку» Анатолия Софронова
 1959 — «Сквозило из окна» Яниса Лусиса

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1962 — «Все это не так просто» () Георгия Шмелёва
 1964 — «Судьба барабанщика» () Аркадия Гайдара
 1964 — «Оловянные кольца» () Тамары Габбе

Театр драмы им. А. Упита (Национальный театр) 
 1967 — «Близнецы Чёртова кряжа» по роману Эгона Ливса
 1970 — «Пятиэтажный город» по роману Вилиса Лациса
 1971 — «Бескрылые птицы» по роману Вилиса Лациса
 1993 — «Смертельная ловушка» Айры Левина

Художественный театр им. Я. Райниса (Театр Дайлес) 
 1970 — «Стена» по поэме Я. Марцинкевича
 1971 — «В какую гавань?» Арвида Григулиса
 1971 — «Немного о женщине» Эдварда Радзинского
 1972 — «Дурак и утюжники»" Паула Путниньша (совместно с Улдисом Пуцитисом)
 1972 — «Отилия и дети её детей» Гунара Приеде (совместно с Айной Матисой)
 1972 — «Ричард III» Уильяма Шекспира
 1973 — «Краткое наставление в любви» Рудольфа Блауманиса
 1973 — «Ночь игуаны» Теннесси Уильямса
 1974 — «Все в саду» переработанная Эдвардом Олби пьеса Дж. Купера
 1974 — «Последний барьер» инсценировка рассказа Андрея Дрипе
 1975 — «Бранд» Генрика Ибсена
 1975 — «Оле Бинкоп» Эрвина Штритматтера
 1976 — «Протокол одного заседания» Александра Гельмана
 1977 — «Приходи на лестницу играть» Гунара Приеде
 1978 — «Тебе на славу» Гунара Приеде
 1979 — «Миндовг» Я. Марцинкевича
 1980 — «Елизавета, королева английская» Фердинанда Брукнера
 1980 — «Разве мы его узнаем?» Гунара Приеде
 1980 — «Тревожная учёба» Гунара Приеде
 1981 — «Сладкое бремя» Пауля Путниньша
 1981 — «Иосиф и его братья» Райниса
 1982 — «Голубая» Гунара Приеде
 1984 — «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова
 1985 — «Лето» Эдварда Бонда
 1986 — «Наши дети» Пауля Путниньша
 1987 — «Индулис и Ария» Райниса
 1989 — «Грехи Трины» Рудольфа Блауманиса
 1989 — «Свидания» Петера Надаша
 1992 — «Кандида» Джорджа Бернарда Шоу
 1995 — «Сид» Пьера Корнеля
 1996 — «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира

Музыкальный театр 
 1989 — «Homo Novus» Андрея Янсона и Аншлава Эглитиса
 1994 — «Марица» Имре Кальмана
 1994 — «Из подслащённой бутылки» Иманта Калныньша по пьесе Рудольфа Блауманиса

Национальная опера 
 1991 — «Норма» Винченцо Беллини

Лиепайский театр 
 1993 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса
 1994 — «Славное первое июня» Ричарда Шеридана
 1995 — «Абу-Гассан» Карла Марии фон Вебера
 1995 — «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини
 1995 — «Мещанин во дворянстве» Мольера

Кукольный театр 
 1996 — «Рассказ о Тилле и мужчине с собаками» Андры Нейбурги

Актёрская труппа молодёжного театра 
 1996 — «Ингеборга» К. Гёца

Театр одной постановки 
 1989 — «Зелёная кружка» М. Зиверта (совместно с Андрисом Малиньшем)

Шяуляйский драматический театр 
 1982 — «Сладкое бремя» Пауля Путниньша

Врацский драматический театр 
 1986 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса

Фильмография 
  — Рита — Пьер
  — Дышите глубже — Миервалдис Тралмакс
  — Рыцарь королевы
  — Прикосновение
  — Ключи от города — эпизод
  — Театр
  — Незаконченный ужин — Отто Хампус Бруберг
  — Ждите «Джона Графтона» — Сниккер
  — Чужие страсти — Цыган
  — Выстрел в лесу — Трукша
  — Последний репортаж — Науманн
  — Депрессия
  — Тайны семьи де Граншан — Вернон
  — Анна

Примечания 

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Персоналии:Театр Дайлес
Народные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище